Los simuladores es una serie televisiva de origen argentino que además se reeditó en varios países:

'Los simuladores, en Argentina, fue emitida en dos temporadas en 2002 y 2003.
Los simuladores, en Chile, fue emitida en 2005 y luego en 2010, siendo retransmitida desde 2012.
Los simuladores, en España, emitida durante 2006.
'Reyes del juego, en Rusia, emitida durante 2007.
Los simuladores, en México, emitida durante 2008 y 2009.